Сезон 2011/2012 — 20-й сезон для московского «Локомотива» в высшем дивизионе чемпионата России. По итогам сезона «Локомотив» занял 7-е место в турнирной таблице.

Предсезонная подготовка 
Перед началом сезона из-за конфликта в клубе был отправлен в отставку тренер Юрий Сёмин, с которым «Локомотив» в сезоне 2010 к пятому месту в чемпионате. Его на посту главного тренера сменил Юрий Красножан, ранее возглавлявший Спартак-Нальчик. 6 июня Совет директоров «Локомотива» отправил Юрия Красножана в отставку с формулировкой «за допущенные упущения в работе». Сам тренер объяснил свою отставку желанием некоторых людей «поживиться на предполагаемых приобретениях клуба». До 31 июня 2011 года его пост в качестве исполняющего обязанности занял Владимир Маминов. 1 июля на пост был назначен потругальский специалист Жозе Коусейру

Ход сезона 
Первый тур РФПЛ сезона 2011—2012 из-за неготовности стадиона к старту чемпионата домашний матч «железнодорожники» проводили на БСА Лужники, где было обыграно московское Динамо. По настоящему домашний матч «красно-зеленые» провели 17 апреля Локомотив минимально обыграл Волга из Н.Новгорода 1:0.

На зимний перерыв команда ушла занимая 5-е место, при этом имея в своём активе 53 очка.

Вторую половину сезона «Локомотив» провёл заметно хуже, чем первую, и по итогам сезона опустился на седьмое место.

Итоги сезона 
По результатам сезона «Локомотив» занял 7-е место в таблице.

Лучшим бомбардиром команды стал российский форвард Дмитрий Сычёв, забивший 12 голов.

Трансферы

Пришли

Ушли 

* В аренду.
** Из аренды.
*** Свободный агент.

Основной состав

Состав

Товарищеские матчи

Результаты матчей

Чемпионат России

Первый этап

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика

Второй этап

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика

Статистика чемпионата

Кубок России

Результаты матчей

Статистика

Лига Европы

Раунд плей-офф

Результаты матчей

Статистика

Основной турнир

Результаты матчей

Статистика

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Товарищеские матчи

Результаты матчей

Молодежное первенство России

Первый этап

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика

Статистика состава

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

Ссылки 
Сезон 2011/2012 на официальном сайте

2011/2012
Локомотив Москва
Локомотив